est la formule brute de plusieurs isomères.

 triazène, numéro CAS 
 triaziridine, numéro CAS 

Formule brute